Die Saison 1989/90 war die 15. Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Vorrunde in vier Gruppen mit je zehn Mannschaften aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Allsvenskan, während die übrigen acht Mannschaften in einer Qualifikationsrunde antreten mussten. Für die Qualifikationsrunde erhielten die Mannschaften gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung zwischen null und sieben Bonuspunkten. Die beiden Erstplatzierten jeder Qualifikationsrunde qualifizierten sich für die Playoffs. Die Letztplatzierten der Qualifikationsgruppen stiegen direkt in die Division 2 ab, während die Vorletzten in der Relegation antreten mussten.

Von den zehn Mannschaften der Allsvenskan – neben den acht Teilnehmern der Division 1 nahmen auch die beiden Letztplatzierten der Elitserien-Hauptrunde teil – qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten für das Allvenskan-Finale, dessen Gewinner direkt in die Elitserien aufstieg bzw. den Klassenerhalt erreichte, während der Verlierer in der Kvalserien eine weitere Möglichkeit zum Aufstieg bzw. Klassenerhalt erhielt. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier der Allsvenskan qualifizierten sich für die dritte Playoffrunde, die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis acht für die zweite Playoffrunde. Die drei Playoff-Gewinner sowie der Allsvenskan-Finalverlierer trafen in der Kvalserien um Aufstieg bzw. Klassenerhalt aufeinander, deren Erstplatzierter in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten durfte.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Allsvenskan 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finale
 Malmö IF – MoDo AIK 3:0 (7:0, 5:2, 4:3 n. V.)

Playoffs 
Erste Runde
 IF Sundsvall – Strömsbro/Gävle 2:0 (5:4, 8:2)
 Örebro IK – Timrå IK 2:1 (2:4, 7:2, 3:1)
 Tyringe SoSS – Väsby IK 2:0 (5:2, 8:3)
 Hammarby IF – Boro HC 2:1 (7:3, 2:3, 12:0)

Zweite Runde
 IK Vita Hästen – Tyringe SoSS 2:0 (5:4 n. V., 6:1)
 Rögle BK – Hammarby IF 2:0 (7:6, 6:1)
 Bodens IK – IF Sundsvall 1:2 (2:6, 7:5, 3:5)
 Huddinge IK – Örebro IK 2:1 (0:6, 4:3, 5:2)

Dritte Runde
 Skellefteå HC – IK Vita Hästen 1:2 (1:2 n. V., 2:1, 2:3)
 IF Björklöven – IF Sundsvall 2:0 (5:4, 5:1)
 Rögle BK – Huddinge IK 2:0 (5:3, 9:1)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1989
Eishockeysaison 1989/90